Алексей Волконский:
 Волконский, Алексей Викторович (род. 1978) — российский гребец-каноист, чемпион Европы и мира.
 Волконский, Алексей Иванович (ум. 1781) — генерал-майор.